Морозовы:
 Морозовы — боярский род XV—XVII веков.
 Морозовы — семья промышленников.
 Морозовы — деревня в Котельничском районе Кировской области.

См. также 
 Морозов